«На грани предательства» (; другое название — «Конец обмана») — кинофильм.

Сюжет 
Лейтенант полиции Ник Джентри (Шеллен) кое-как выпутался из истории на работе. Он влюбился в подозреваемую и находился на грани увольнения. Когда он думал, что все закончилось, его соседями по дому становится молодая пара Элан и Айрин Стэдьер (Рубин). Подсматривая за женой соседа, он видит их постоянные ссоры. Однажды он не выдерживает и приходит к ним под предлогом поступившего вызова. Закручивается роман. Во время интрижки ему приходится застрелить мужа Айрин и выпутываться из сложившейся ситуации.

В ролях 
 Мэриел Хемингуэй
 Стивен Шеллен
 Дженнифер Рубин
 Уолли Далтон
 Владимир Кулич

См. также 
 Обманы ТВ — Deceptions(1990)

Ссылки 
  

Фильмы-триллеры Канады
Фильмы-триллеры США
Фильмы-драмы США
Фильмы-драмы Канады
Фильмы Канады 1995 года
Фильмы на английском языке
Фильмы Джорджа Михалки
Фильмы США 1995 года